Die Straße Auf dem Meere ist eine historische Straße in der niedersächsischen Stadt Lüneburg. Ältere Bezeichnungen lauteten Auf den Meer sowie am Meere.

Lage 
Die Straße Auf dem Meere verläuft von Nordost nach Südwest westlich der Altstadt von Lüneburg. Am südöstlichen Ende mündet die Straße in den Johann-Sebastian-Bach Platz und am nordöstlichen Ende in den Marienplatz. Die Straße wird gekreuzt von der Unteren Ohlingerstraße, die Neue Straße geht südlich von ihr ab. Die Nummerierung beginnt an der nordöstlichen Ecke an der nördlichen Seite und verläuft hufeisenförmig zurück.

Geschichte 
Der Name stammt wahrscheinlich von der Bezeichnung „in mare“ ab. So wurde 1303 das sumpfige Gebiet in einer Senke beim Kalkberg genannt.

Baudenkmale 
Die Quelle der IDs und der Beschreibungen ist der Denkmalatlas Niedersachsen.

|}

Literatur 
 Wilhelm Reinecke, Gustav Luntowski, Uta Reinhardt: Auf dem Meere, in: Die Straßennamen Lüneburgs (5. Auflage, 2007), S. 69–70
 Doris Böker: Hansestadt Lüneburg mit Kloster Lüne. (Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland, Baudenkmale in Niedersachsen. Band 22.1). Michael Imhof Verlag, Petersburg 2010, ISBN 978-3-86568-563-6, S. 279–291

Weblinks

Einzelnachweise 

Straße in Lüneburg
Straße in Europa